Born & Raised ou Born and Raised peut faire référence à :
 , album de Joy Denalane (2006) ;
 Born and Raised, album de Cormega (2009) ;
 Born and Raised, album de John Mayer (2012) ;
 Born and Raised, album de Smif-n-Wessun (2013) ;
 Born and Raised, chanson d'Alexisonfire extraite de l'album Old Crows / Young Cardinals (2009).